Campeonato Uruguayo de Fútbol 1911 puede referirse a:

 el campeonato 1911 de la Primera División;
 el campeonato 1911 de la Segunda División.